«Are You Ready for Freddy» — песня группы The Fat Boys 1988 года с альбома Coming Back Hard Again. В её записи принял участие Роберт Инглунд в образе Фредди Крюгера. Песня была выпущена как музыка к фильму «Кошмар на улице Вязов 4: Повелитель сна» и звучала в финальных титрах картины.

Список композиций 
 «Are You Ready for Freddy» (12" Version) — 6:48 
 «Are You Ready for Freddy» (7" Version) — 3:29 
 «Are You Ready for Freddy» (Dub Version) — 6:12 
 «Back and Forth» (12" Version) — 5:09

Клип 
В музыкальном видео на эту песню один из участников группы Fat Boys узнаёт о том, что умер его «дядя Фредерик» и для того, чтобы получить наследство, ему нужно провести ночь в его доме. Это оказывается дом на улице Вязов. Вскоре появляется Фредди Крюгер, начиная кромсать всех своей перчаткой и прерываясь лишь для прочтения хип-хопа.

Примечания

Ссылки 
 Сингл на сайте Discogs
 Текст песни
 Клип на YouTube

Кошмар на улице Вязов
Синглы 1988 года
Песни о кошмарах